L'édition 2018 du tournoi de tennis de Houston se déroule du 9 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Steve Johnson remporte l'épreuve en simple, Max Mirnyi et Philipp Oswald celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien John Millman, du Coréen Chung Hyeon, de l'Espagnol Feliciano López, du Français Jérémy Chardy, du Slovaque Lukáš Lacko et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Ernesto Escobedo, Bjorn Fratangelo, Henri Laaksonen, Taro Daniel, Tim Smyczek et Blaž Kavčič.

Pendant le tournoi 
En 1/4 de finale, John Isner passe le cap des 10 000 aces en carrière. Il devient le quatrième joueur à réaliser cette performance après Ivo Karlović, Roger Federer et Goran Ivanišević.

Tennys Sandgren rallie pour la première fois de sa carrière la finale d'un tournoi ATP. Âgé de 26 ans, il n'avait remporté que deux matches sur le circuit principal avant 2018.

Lauréats 
Steve Johnson remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Tennys Sandgren.

En double, Max Mirnyi et Philipp Oswald décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Andre Begemann et Antonio Šančić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Tennis masculin en 2018
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en avril 2018
Sport au Texas en 2018
Sport aux États-Unis en avril 2018